Hypoxystis extinctaria är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski. Hypoxystis extinctaria ingår i släktet Hypoxystis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
extinctaria